Collingham (Nottinghamshire), een plaats in Engeland
 Collingham (West Yorkshire), een plaats in Engeland

Zie ook 
 Collingham Island, een eiland in Canada